Список історичних населених місць Донецької області — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 .

історичні місця
Списки:Списки історичних населених місць України
Донецька область
&
Історія Донецької області
Культура Донецької області